Фільтрат – рідина, що пройшла через фільтрувальну перетинку у процесі фільтрування.
 Фільтрат промивальної рідини – у свердловинних технологіях – рідка фаза промивальної рідини, яка відфільтровується в пласт-колектор.